Святский — фамилия. Известные носители:

 Святский, Даниил Осипович (1881—1940) — русский и советский астроном, метеоролог.
 Святский, Никтополион Павлович (1854—1917) — русский поэт, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.